Maatalii Okalik, une militante qui œuvre pour une meilleure représentation de la jeunesse et pour la défense des droits de la population inuite ;
 Paul Okalik (1964-), un journaliste et homme politique canadien.